La Temporada 2011 de Xtreme Fighters Latino comenzó el 10 de febrero de 2011 con el evento y terminó el 22 de septiembre del mismo año. Durante esta temporada, todos los eventos se realizaron en el Foro Corona, en la Ciudad de México.

Resultados

Mosca

Welter

Medio

Pesado

Salón de la Fama Clase 2011 
 Óscar Linares (Campeón Peso Mosca)
 Juan Puig (Campeón Peso Welter)
 Alfredo Morales (Campeón Peso Medio)
 Heriberto Tóvar (Campeón Peso Pesado)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de XFL

Xtreme Fighters Latino